Nitegate è stata una pay tv italiana a luci rosse, originariamente lanciata dal gruppo Profit e trasmessa sulla piattaforma digitale terrestre, attiva dal 2009 al 2016 e poi dal 2019 al 2020 con una nuova gestione.

Storia

2009-2016 
La piattaforma fu attivata il 29 giugno 2009, e trasmetteva una media di dodici film di genere pornografico, tratti da una library di circa mille pellicole, dalla mezzanotte fino alle ore 6:00. I film venivano suddivisi, per caratteristiche, tra quattro canali:

 Sexo Exclusive
 Sexo Exotica
 Sexo Amatorial
 Sexo Trasgression

A questi si aggiungeva il canale di servizio Nitegate Attivazione. In prevendita furono acquistate circa 100.000 smart card abilitate alla visione del servizio.

All'epoca dell'attivazione, Nitegate era visibile via etere grazie a Telecampione e a varie emittenti locali affiliate a Odeon, che di notte spegnevano il segnale analogico e accendevano al suo posto, dagli stessi ripetitori, un mux digitale contenente le quattro emittenti della piattaforma. Con il progressivo passaggio al digitale terrestre, Nitegate cominciò a essere trasmesso sui mux locali di Telecampione e su altri di proprietà Profit (ad esempio quello di Canale 10 in Toscana): i quattro canali erano ora presenti anche di giorno e trasmettevano cartelli fissi di promozione dell'offerta. I quattro canali utilizzavano le LCN da 455 a 459, poi intorno al 20 maggio 2011 vennero spostati alle LCN da 401 a 405.

Dal 1º novembre 2012 l'offerta fu ridotta ai canali Nitegate 1 e Nitegate 2 sulle numerazioni LCN 401 e 402. Ai primi di dicembre 2012, a causa dell'imminente dismissione dei mux Telecampione (salvo che in Toscana, Liguria, Umbria e provincia di Viterbo), i canali di Nitegate furono aggiunti sul mux Retecapri, e comparve il nuovo canale di servizio Nitegate Vetrina sulla LCN 403.

Il 1º dicembre 2014, a causa del fallimento del gruppo Profit, la piattaforma fu acquistata da Media Reloaded Srl. Nel frattempo dal 20 novembre i canali Nitegate erano stati disattivati sul mux Retecapri (verranno eliminati del tutto a gennaio 2015) e sarebbero traslocati a inizio 2015 nel mux 2 di Canale Italia. Il 10 febbraio 2015 le LCN si scambiano: Nitegate Vetrina passa dalla LCN 403 alla 401 e Nitegate 1 e 2 si spostano di conseguenza alle LCN 402 e 403.

Dal 9 aprile 2015, Nitegate 1 e Nitegate 2 ripetevano i canali Pinko TV e CentoXCento TV, già disponibili sul satellite nell'offerta di SCT TV, sempre fra la mezzanotte e le 6:00. Nitegate Vetrina verrà in seguito rinominato Nitegate Promo.

Il 1º settembre 2016 la piattaforma Nitegate venne definitivamente chiusa ed i canali furono eliminati.

2019 
Dall'8 novembre 2019 è ricomparsa sul mux 2 di Canale Italia l'emittente "Nitegate" LCN 401 (inizialmente con il nome errato "Nightgate"). Nei giorni successivi viene annunciato il ritorno dell'offerta pornografica sul digitale terrestre: saranno disponibili le emittenti Satisfaction e Sextosenso TV, tratte sempre dall'offerta satellitare di SCT e attive da mezzanotte alle 6:00. Secondo il sito ufficiale, saranno utilizzabili per accedere al servizio sia le smart card vendute appositamente, sia le CAM utilizzate per l'offerta Sky Italia sul digitale terrestre e anche le CAM vendute in passato per Mediaset Premium o per LA7 Cartapiù, chiusa nel 2009. Il nuovo editore è Fairmont S.r.l.

Il 25 novembre vengono aggiunti Satisfaction e Sextosenso TV alle LCN 402 e 403, trasmessi con codifica Nagravision, mentre Nitegate LCN 401 continua a mandare in onda in chiaro i promo della nuova offerta 24 ore su 24. Le trasmissioni vere e proprie della piattaforma iniziano a dicembre 2019 dopo alcuni test: ora i due canali dedicati ai film risultano inattivi durante il giorno, e i segnali audio/video vengono aggiunti solo in tarda serata poco prima dell'inizio dei programmi.

Il 9 dicembre vengono scambiate le LCN dei due canali effettivi di Nitegate: ora Sextosenso TV è sintonizzabile sull'LCN 402 e Satisfaction sul 403. Tra il 9 e l'11 gennaio 2020 il canale di servizio Nitegate è momentaneamente eliminato e poi ricompare, ma da allora resta inattivo.

A partire dall'11 febbraio circa i canali a pagamento non vengono più attivati nelle ore notturne e il sito ufficiale risulta irraggiungibile, segnando la chiusura dell'offerta: i canali Nitegate, Sextosenso e Satisfaction vengono definitivamente eliminati dal mux 2 di Canale Italia il 24 febbraio 2020.

Note

Voci correlate 
 Odeon TV

Collegamenti esterni 
 
 

Reti televisive italiane
Piattaforme televisive